Abdelkrim Kissi (født 5. maj 1980 i Fez, Marokko) er en marokkansk fodboldspiller som i øjeblikket spiller for SC Heerenveen. Hans tidligere klubber var: MAS Fèz, Rubin Kazan, FC Lovech og Litex Lovech. Han spiller på midtbane-positionen.

Karriere 

Fodboldspillere fra Marokko
Fodboldspillere fra Rubin Kazan